La liste des gares de Lille regroupe l'ensemble des gares ferroviaires situées sur le territoire de la ville de Lille.

Elle dispose de six gares en activité qui permettent de desservir principalement le sud de la ville, certaines datent des origines des chemins de fer, d'autres sont plus récentes car elles viennent de l'ouverture de la LGV Nord. D'autres gares ont disparu.

Gares en activité 
Contrairement aux gares parisiennes, toutes les gares de Lille ne sont pas en cul-de-sac. Seule la gare de Lille-Flandres l'est.

 Gare de Lille-Flandres :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de la majorité de la région Nord-Pas-de-Calais ;
 trains IC de la SNCB venant de Tournai et Courtrai ;
 TGV Nord vers Paris et les principales gares parisiennes ;

 Gare de Lille-Europe :
 TGV vers Paris et les principales gares françaises ;
 Eurostar vers Bruxelles et Londres ;
 train express régional à grande vitesse vers la Côte d'Opale et Arras ;

 Gare de Lille-CHR :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de Béthune ;

 Gare de Lille-Porte-de-Douai :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de Béthune ;

 Gare de Mont-de-Terre :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de Valenciennes.

 Gare de Lezennes :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de Orchies
 trains de Tournai (SNCB)

 Gare d'Hellemmes :
 trains express régionaux du Nord-Pas-de-Calais de Orchies
 trains de Tournai (SNCB)

Gares abandonnées et désaffectées 
Certaines gares ont été supprimés :
 Gare de Lille-Saint-Sauveur ;
 Gare de Lille-Sud ;
 Gare de Lomme-Délivrance ;
 Débarcadère de Fives.

Gares en projets 
Il existe un projet pour une troisième gare de Lille, cependant elle sera plutôt implantée dans le sud de Lille Métropole Communauté urbaine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gares en France
 Liste des gares du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des stations du métro de Lille Métropole

Liens externes 
 Gare de Lille
 Gares ferroviaires et projets métropolitains : une ville en mutation (Extrait du thème 1 :la stratégie métropolitaine), Philippe Menerault,  

Lille